Koffi Dan Kowa (Acra, 19 de setembro de 1989) é um futebolista profissional nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Koffi Dan Kowa representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Naturais de Acra
Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013